Гран-при Европы  года — десятый этап чемпионата мира в классе Формулы-1  года, прошёл с 20 по 22 июля 2007 года на трассе Нюрбургринг, Германия. Этот Гран-при изначально должен был быть проведён как Гран-при Германии, но название было изменено из-за конфликта двух гоночных ассоциаций Германии — AvD и ADAC, в результате чего в сезоне 2007 Гран-при Германии, как таковой, отсутствует в календаре чемпионата. Предполагалось, что это будет последний Гран-при Европы на Нюрбургринге, и в дальнейшем Нюрбургринг и Хоккенхаймринг будут попеременно принимать Гран-при Германии.

Свободные заезды

Тест-пилоты 
Маркус Винкельхок, являющийся тест-пилотом команды Spyker, заменил уволенного из команды перед Гран-при Европы Кристиана Альберса в качестве «боевого» пилота на весь гоночный уик-энд.

Квалификация 
Прошла 21 июля 2007 года. Погода: Небольшая облачность. Сухо. Температура воздуха +21°С, трассы +35°C.

Кими Райкконен (Ferrari) выиграл квалификацию Гран-при Европы, проехав круг на три десятых секунды быстрее партнёра по команде Фелипе Массы, а Фернандо Алонсо лишь смог занять место между двумя Ferrari, показав 2 время в 3 сессии. Это 13-й поул в карьере финского гонщика.

За пять минут до конца третьей квалификационной сессии Льюис Хэмилтон попал в серьёзную аварию — из-за проблем с креплением правого переднего колеса McLaren британского гонщика на большой скорости вылетел с трассы, подпрыгнул на гравийной полосе безопасности и врезался в защитный барьер. Сессию остановили красными флагами, а Хэмилтона эвакуировали в медицинский центр. Хэмилтон не получил серьёзных травм и смог выйти на старт в гонке, хотя из-за незавершённой квалификации оказался только на десятом месте.

Гонка 

Перед гонкой синоптики предсказывали дождь, который пошёл буквально на первом же круге гонки. Это привело к многочисленным ошибкам и авариям. Во втором повороте столкнулись BMW Хайдфельда и Кубицы, Дэвид Култхард вынужден был срезать круг. В первом после стартово-финишной прямой повороте, Castrol, из-за уклона образовалась большая лужа, в результате чего поворот стал почти непроходим. Баттон, Хэмилтон, Сутиль, Льюцци, Спид и Росберг вылетели в этом повороте. Хэмилтон не покинул кокпит машины и был эвакуирован комиссарами на трассу при помощи крана, благодаря чему смог продолжить гонку. Это второй подобный случай на Нюрбургринге после аналогичного в 2003 году с Михаэлем Шумахером, и, как и предыдущий, он стал предметом дискуссий.

Гонщики в спешном порядке поменяли шины на дождевые, но погода была неприемлемой для продолжения соревнования. На четвёртом круге гонка была остановлена. Её лидером неожиданно стал стартовавший на дождевых шинах с последней позиции дебютант Маркус Винкельхок, который не останавливался в боксах. Из выбывших в начале гонки только Хэмилтон смог вернуться на старт; ему было позволено обогнать весь пелотон, чтобы отыграть отставание в круг.

Повторный старт был дан через полчаса после остановки, первые два круга гонщики провели за автомобилем безопасности. После рестарта почти все гонщики лидирующей группы прошли Винкельхока на протяжении круга. Лидером стал Фелипе Масса, вторым шёл Алонсо, затем — гонщики Red Bull Уэббер и Култхард. Трасса вскоре высохла и гонщики вернулись на «сухие» шины.

Райкконен из-за событий первых кругов оказался в середине десятки, но за счёт правильной тактики сумел опередить «Ред Буллов». Однако во второй половине гонки финн сошёл из-за проблем с гидравликой. В этой же группе борьбу вёл Хейкки Ковалайнен, выбравший тактику большего количества пит-стопов.

Шедший последним Хэмилтон и гонщики BMW, отброшенные столкновением во вторую десятку, начали прорываться наверх, обгоняя множество соперников. Ник Хайдфельд снова стал участником столкновения, выбив с трассы Ральфа Шумахера.

За шесть кругов до конца гонки снова пошёл дождь, вынудив гонщиков снова надеть дождевую резину. Под дождём лидировавший Фелипе Масса потерял скорость, Алонсо догнал его и между ними завязалась дуэль за первое место. На пятьдесят шестом круге Алонсо рискованным манёвром обогнал Массу, при этом Ferrari и McLaren столкнулись, но не получили повреждений. На последнем круге Александр Вурц пытался также атаковать замешкавшегося Марка Уэббера в борьбе за третье место, но австралиец сумел защитить свой подиум в последнем повороте.

|}

*Гонка остановлена после четырёх кругов из-за проливного дождя и массовых вылетов. Рестарт дан за автомобилем безопасности на оставшиеся 56 кругов, стартовое поле сформировано по текущему положению в гонке.

Положение после Гран-при Европы 
В Гран-при Европы сразу два гонщика, боровшихся за звание чемпиона мира (Кими Райкконен и Льюис Хэмилтон) не получили зачётных очков. В результате, победитель этапа Фернандо Алонсо сократил до двух очков отставание от Хэмилтона, а Фелипе Масса вышел на 3-е место.

За счёт удачного выступления команда Red Bull Racing обошла в Кубке Конструкторов команду Toyota. Между лидерами — Ferrari и McLaren-Mercedes отрыв изменился на 2 очка в пользу британской «конюшни».

 Чемпионат мира

Ссылки 
 
 
 
 Официальный сайт трассы
 Гран-при Европы 2007 на официальном сайте Формулы-1

Гран-при Европы